Cernava kan syfta på följande platser:

Tjeckien 

 Černava, ort, Karlovy Vary, 
 Čerňava, berg, Zlín, 

Robotskapade Tjeckienförgreningar